Novales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Novales (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Novales (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar